Placodoma är ett släkte av fjärilar. Placodoma ingår i familjen säckspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Säckspinnare
Placodoma